Agnès Chiquet (née en 1984), haltérophile française
Bernard Marie Chiquet (1958-2022), formateur, coach et conférencier dans le domaine de la gouvernance d'entreprise français
Eugène Marie Louis Chiquet (1863-1942), peintre et graveur au burin français
Jacques Chiquet (1673-1721), graveur, éditeur et marchand d'estampes français
Mathieu Chiquet (né en 1970), snowboardeur français
Maureen Chiquet (née en 1963), femme d'affaires américaine
Nelson Chiquet (né en 1999), joueur suisse de hockey sur glace